Le elezioni presidenziali in Romania del 2014 si tennero il 2 novembre (primo turno) e il 16 novembre (secondo turno).

Hanno visto la vittoria al secondo turno di Klaus Iohannis.

Risultati

Risultati del ballottaggio per distretto

Fonte: HotNews.ro

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

2014
Romania